Le tournoi de Londres est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du  au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betty Stöve et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Londres
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Londres
Tennis en Angleterre en 1976
Sport en novembre 1976